Welfenplatz steht für

 Welfenplatz (Braunschweig)
 Welfenplatz (Hannover), ein im 19. Jahrhundert entstandener, ehemaliger Militärplatz